Maritiem district (België), een floradistrict volgens de Belgische classificatie
Maritiem district (Nederland), een floradistrict volgens de Nederlandse classificatie